3 miejscowości w Polsce: 
 Luboradz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Mściwojów 
 Luboradz – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice 
 Luboradz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko
1 miejscowość w Niemczech:
 Lieberose (polska historyczna nazwa: Luboradz) – miasto w Brandenburgii
Inne:
 Luboradz – imię męskie